Ekstraliga bezeichnet:

 Ekstraliga, früherer Name der höchsten polnischen Spielklasse im Eishockey, siehe Polska Hokej Liga
 Ekstraliga (Schach), höchste polnische Spielklasse im Mannschaftsschach
 Ekstraliga baseballowa, höchste polnische Spielklasse im Baseball, siehe Extraliga Baseball
 Ekstraliga Kobiet, höchste polnische Spielklasse im Frauenfußball, siehe Polnische Fußballmeisterschaft der Frauen 
 Speedway Ekstraliga, höchste polnische Spielklasse im Speedway

Siehe auch:
 Extraliga